Matcherna i grupp D i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 2 till 8 november 2012.

Italien mot Australien

Argentina mot Mexiko

Australien mot Mexiko

Argentina mot Italien

Mexiko mot Italien

Australien mot Argentina

Referenser 

Grupp D